De Crem ist der Familienname folgender Personen:

 Jan De Crem (* 1928), belgischer Politiker (CD&V)
 Nicolas De Crem (* 1990), belgischer Automobilrennfahrer
 Pieter De Crem (* 1962), belgischer Politiker (CD&V)